A Milli/milli lehetséges jelentései:

 milli,  az alapegység ezredrészét jelölő SI-prefixum
 Milli, tejtermékmárka
 Milli Vanilli, rhytm and blues együttes 1988-1998 között
 Milli, keresztnév